Elek János (1947–2015) újságíró, televíziós szerkesztő-műsorvezető
 Hubbes Walter (1929–2008) álneve Elek János, erdélyi magyar zeneszerző, zenei író, karmester

Hasonló nevűek
 Eleki János (1939−2000) magyar agrármérnök, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő (1980−1990), az Elnöki Tanács tagja (1985−1990)